Preslica (biljni rod), biljni rod iz porodice Equisetaceae
Preslica (alat), drveni alat za predenje vlakana
Preslica planina, planina u srednjoj Bosni, u BiH
Preslica (arhitektura), element sakralne arhitekture